Caturelli puede referirse a:
 Alberto Caturelli (* 1927, Córdoba), filósofo y profesor universitario argentino.
 Celia Caturelli (* 1953, Córdoba), una artista argentina.